Merciless – gruppo musicale svedese
Merciless – EP dei Godflesh del 1994
Merciless – album dei Merciless del 2002
Merciless – album dei Most Precious Blood del 2005